Caragiu ist der Familienname folgender Personen:

Matilda Caragiu Marioțeanu (1927–2009), rumänische Sprachwissenschaftlerin
Toma Caragiu (1925–1977), rumänischer Schauspieler